Stadtmaus und Landmaus bzw. Landmaus und Stadtmaus steht für:
 Die Stadtmaus und die Landmaus (Äsop), Fabel von Äsop
 Fabel von der Landmaus und der Stadtmaus, Fabel von Horaz
 Die Stadtmaus und die Landmaus, Kinderbilderbuch (2008) von Kathrin Schärer

 Die Landmaus und die Stadtmaus, Kinderbilderbuch (2000) von Elizabeth Shaw
 Landmaus und Stadtmaus auf Reisen, Zeichentrickserie (1996–1997)

Stadtmaus und Feldmaus steht für:
 Die Stadtmaus und die Feldmaus, deutsche Übersetzung (1965) der Fabel von La Fontaine in Hundert Fabeln. Aus dem Französischen übersetzt von Hannelise Hinderberger und N. O. Scarpi. Nachwort von Theophil Spoerri. Mit 100 Illustrationen von Gustave Doré. Manesse Bibliothek der Weltliteratur
 Die Stadtmaus und die Feldmaus, illustriertes Kinderbuch (1982) nach La Fontaine von Ingeborg Meyer-Rey
 Die Stadtmaus und die Feldmaus, Hörepisode in Folge 12 (1985–1988) der Hörbuchreihe für Kinder auf Audiokassetten Erzähl mir was
 Stadtmaus und Feldmaus, Folge 28 der japanischen Zeichentrickserie (1983–1985) Tao Tao – Tiergeschichten aus aller Welt

Siehe auch:
 Stadtratte und Landratte von Jean de La Fontaine